Новиков, Яков:
 Новиков, Яков Александрович (1849—1912) — российский социолог и экономист.
 Новиков, Яков Матвеевич (1911—1966) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.